Театральна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Театральна вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Керч.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Коломия.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Кременчук.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Театральна вулиця — вулиця в місті Добропілля

 Театральна вулиця — колишня назва вулиці Лисенка в місті Київ.
 Театральна вулиця — колишня назва вулиці Героїв Майдану в місті Хмельницький.

Вулиці